Японская футбольная лига 2009 — 13-й сезон третьей по значимости футбольной лиги и 11-й сезон Японской футбольной лиги в нынешнем её формате. Начался чемпионат 15 марта и завершился 29 ноября 2009 года.

Изменения по сравнению с предыдущим сезоном

Команды, вышедшие или вылетевшие в Японскую футбольную лигу сезона 2009 
Следующие клубы вышли в Японскую футбольную лигу из Региональных лиг Японии:
 Матида Зельвия
 В-Варен Нагасаки
 Хонда Лок

Клубы, покинувшие Японскую футбольную лигу перед сезоном 2009 

Следующие клубы вышли в Дивизион 2 Джей-лиги из Японской футбольной лиги:
 Тотиги
 Фаджиано Окаяма
 Каталле Тояма

Команды

Турнирная таблица

См. также 
Чемпионат Японии по футболу 2009
Вторая лига Японии по футболу 2009

Ссылки 
 Официальный сайт Японской футбольной лиги  

Япония
2009
Спорт в Японии в 2009 году